Mimmi est un patronyme porté notamment par :
 Franco Mimmi (1942-), écrivain et journaliste italien ;
 Marcello Mimmi (1882-1961), prélat italien de l'Église catholique romaine.

Voir aussi 
 Mimmi Bæivi, née en 1950, femme politique norvégienne.